Canada
Highwood – fiume dell'Alberta
 Regno Unito
Highwood – parrocchia civile dell'Essex
 Stati Uniti d'America
Highwood – città della Contea di Lake, Illinois
Highwood – census-designated place della Contea di Chouteau, Montana